Кодекс () има више значења:

 Кодекс - рукописна књига
 Кодекс - зборник правила понашања